Trzciano ist ein polnischer Ortsname:
 Trzciano, Ort im Powiat Kwidzyński, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Honigfelde, Kreis Stuhm, Westpreußen
 Trzciano (Nidzica), Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Eichwerder, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Trzciano (Wąbrzeżno), Ort im Powiat Wąbrzeski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern